Osoby o tym nazwisku:

• Sebastian Łubniewski - przedsiębiorca budowlany
 Jan Łubniewski – polski poeta i wojskowy
 Michał Łubniewski – polski kajakarz kanadyjkarz
 Ryszard Łubniewski – polski ekonomista